El Gran Premio de Cataluña de Motociclismo de 2019 (oficialmente Gran Premi Monster Energy de Catalunya) fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2019. Tuvo lugar en el fin de semana del 14 al 16 de junio de 2019 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, situado en la localidad de Montmeló en Cataluña, España.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Fabio Quartararo y Danilo Petrucci. Álex Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Jorge Navarro. La carrera de Moto3 fue ganada por Marcos Ramírez, Arón Canet fue segundo y Celestino Vietti tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2019
Catalunzzza
Deporte en España en 2019